Demas bezeichnet folgende Personen:

 Demas (Neues Testament), ein Anhänger Jesu Christi
 William Demas, Politiker und Manager aus Trinidad und Tobago

Siehe auch:
 Demas Bluff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Demas-Eiszunge, Gletscherzunge an der Küste des Ellsworthlands, Antarktika
 Demas Range, Gebirgszug an der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Demas Rocks, Felseninseln im Norden der Antarktischen Halbinsel, Antarktika

DEMAS